«To Whom It May Concern» — десятий альбом британсько-австралійського рок-гурту «Bee Gees». Випущений у 1972 році.

Список композицій 

 «Run to Me» — 3:13
 «We Lost the Road» (Barry & Robin Gibb)  — 3:28
 «Never Been Alone» (Robin Gibb)  — 3:15
 «Paper Mache, Cabbages and Kings» — 5:01
 «I Can Bring Love» (Barry Gibb)  — 2:07
 «I Held a Party» — 2:37
 «Please Don't Turn out the Lights» — 2:01
 «Sea of Smiling Faces» — 3:09
 «Bad Bad Dreams» — 3:49
 «You Know It's for You» (Maurice Gibb)  — 2:59
 «Alive» (Barry & Maurice Gibb)  — 4:04
 «Road to Alaska» — 2:41
 «Sweet Song of Summer» — 5:07

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Bee Gees